Алёна Антоновна Чехова (род. 6 июня 1988, Куйбышев) — российская актриса театра, кино и телевидения. Получила известность благодаря фильмам «В спорте только девушки» и «Прощаться не будем».

Биография 
Родилась 6 июня 1988 года в Куйбышеве в семье инженеров-авиаконструкторов. Позднее вместе с родителями переехала в Ульяновск. Окончила хореографическую школу «Родничок». Дважды была признана «Лучшим учеником года», гимназию № 44 окончила с золотой медалью.

Поступила на юридический факультет в МГУ имени М. В. Ломоносова (на первом курсе была признана самой красивой девушкой Университета и получила титул «Мисс МГУ»). Окончила кафедру гражданского права с красным дипломом.

Позднее поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина.

На телеэкранах дебютировала в сериале «Деффчонки». Первая роль в кино — в фильме «В спорте только девушки».

С 2015 по 2018 года училась в Лос-Анджелесе у Иваны Чаббак, в 2019 году преподавала в официальной студии Иваны Чаббак в Москве. В это время она активно посещала кастинги, которые проводили американские киностудии, в том числе на роль русской шпионки "Черной Вдовы" из киновселенной Marvel. Но в итоге снялась в нескольких американских фильмах категории B - "Осечка" и "Охотник за сокровищами: Легенда белой ведьмы".

В 2015-2016 годах сыграла небольшие роли в двух фильмах, которые продюсировал Тимур Бекмамбетов.

За роль в военном фильме «Прощаться не будем» была номинировна на премию «Золотой орёл 2019» и Chopard Talent Award в рамках ММКФ 2019.

В 2020 году вместе с Кириллом Разлоговым участвовала в Церемонии награждения национальной премии «Золотой орёл».

Алёна активно занимается разными видами спорта, имеет 3 спортивный разряд в борьбе-самбо, является КМС в парусном спорте, участвует в турнирах по конному поло. С 2017 года пишет статьи для различных изданий, таких как posta-magazine.ru (рубрика «Играем в поло с Аленой Чеховой»), с 2019 года ведёт блоги о путешествиях для журнала Instyle.

Творчество

Роли в театре 
 «Братья Карамазовы» (роль Лиза Хохлакова)
 «С любимыми не расставайтесь» (роль Лариса Кериалашвили)

Роли в кино 
 2011 сериал «Детка» (студентка, эпизодическая роль)
 2012 сериал «Дневник доктора Зайцевой» (блондинка, эпизодическая роль)
 2012 сериал «Деффчонки» (Аня Кузьмина, роль второго плана)
 2012 телефильм «Майский дождь» (жена босса)
 2013 телесериал «Исцеление» (Кира, роль второго плана)
 2013 телесериал «Любить нельзя ненавидеть» (Аня, роль второго плана)
 2013 телефильм «Вьюга» (Снегурочка)
 2014 фильм «В спорте только девушки» (Нечаева, главная роль)
 2015 фильм «Он — дракон» (невеста)
 2015 телесериал «Другой майор Соколов» (Алла, роль второго плана)
 2015 фильм «Мальчишник» (Лера, главная роль)
 2015 телефильм «По секрету всему свету» (Танюха, роль второго плана)
2015 фильм Хардкор (роль второго плана)
 2017 «Осечка» / Dead Trigger (США, Ника, роль второго плана)
 2018 фильм «Прощаться не будем» (Маша, главная роль)
 2018 «Охотник за сокровищами: Легенда Белой ведьмы» / Treasure Hunter: Legend of the White Witch (США , Надя, главная роль)
 2018 фильм «Жизнь после жизни» (Мери, главная роль)
 2019 «Девушки бывают разные» (Рита, главная роль)
2020 х.ф. «Звёзды мне укажут путь» (Алёна)

Награды и номинации 
 Номинация на премию «Золотой Орёл 2019» за лучшую женскую роль в кино (фильм «Прощаться не будем»)
 Номинация на премию «Chopard Talent Award» в рамках ММКФ 2019 за роль Маши в фильме «Прощаться не будем»
 Номинация на премию «XIII Международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой «От всей души» (2022) за лучшую женскую роль (фильм «Звезды мне укажут путь»).

Примечания

Ссылки 
 
 https://instyle.ru/lifestyle/culture/alena-chekhova-o-semkakh-v-amerike-i-nominatsii-na-zolotogo-orla/
 https://style.rbc.ru/people/5cb6fd9d9a7947a157cf071b
 https://bazaar.ru/fashion/geroi/alena-chekhova-bolshe-vsego-v-amerike-ya-skuchayu-po-svoim-druzyam-i-loshadyam/
 https://ru.hellomagazine.com/zvezdy/intervyu-i-video/17675-aktrisa-alena-chekhova-o-zanyatiyakh-s-gollivudskim-pedagogom-ivanoy-chabbak-i-semkakh-s-dolfom-lundgrenom.html
 https://ru.hellomagazine.com/zvezdy/intervyu-i-video/29694-alena-chekhova-o-puteshestvii-v-afriku-roli-dzhuletty-i-svoey-nominatcii-na-premiyu-zolotoy-orel.html
 https://ru.hellomagazine.com/stil-zhizni/puteshestviya/25000-iz-los-andzhelesa-v-san-frantcisko-12-luchshikh-mest-kalifornii-po-versii-aleny-chekhovoy.html